Toto je seznam obcí v departementu Territoire de Belfort ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Territoire de Belfort